Сідло — предмет упряжі, пристосування для сидіння верхи на коні, віслюку, верблюді тощо.
 Велосипедне сідло
 Сідло — зчіпний механізм сідлових тягачів.
 Сідло — деталь стільця стовпового вітряка.
 Сідло — елемент гальюна на старовинних кораблях.
 Сідло — складчаста структура, одна із форм рельєфу.
 Сідло барана — спинна частина баранячої туші, а також страва, яка з неї готується.
 Велике сідло — геологічна пам'ятка природи в Підволочиському районі Тернопільскої області.

Медицина 
 Турецьке сідло — западина клиноподібної кістки в основі людського черепа у якій розміщується гіпофіз.
 Сідлоподібний ніс — деформація носа у наслідок втрати пружності його хрящів.
 Сідничний нерв — основний нерв нижньої кінцівки
 Сідловидний протез — назва частини бюгельного протеза, яка спирається на альвеолярний гребінь щелепи

Див. також 
 Сідловина
 Сідлова точка
 Сідлуватість